University Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 University Peak, Antarktis,

USA 

 University Peak, Kalifornien, Inyo County, 
 University Peak, Alaska, Valdez-Cordova Census Area, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar